Iakoupov est le nom slave de plusieurs personnes en russe : Якупов :
 Naïl Iakoupov (1993-) joueur de hockey sur glace russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe